Гоми — имя собственное; распространено в виде фамилий и топонимов.
 Гоми, Ёдзи (род. 1958) — японский журналист.
 Гоми, Икуто (род. 2002) — японский футболист.
 Гоми, Таканори (род. 1978) — японский боец смешанного стиля.
 Гоми, Таро (род. 1945) — японский иллюстратор и дизайнер книг.
 Топонимы 
 Гоми () — название ряда сёл в Грузии:
 Гоми — село в Каспском муниципалитете края Шида-Картли.
 Гоми — село в Озургетском муниципалитете края Гурия.
 Гоми — село в Онском муниципалитете края Рача-Лечхуми и Нижняя Сванетия.
 Гоми — село в Хашурском муниципалитете края Шида-Картли.
 Улица Гоми () в Тбилиси.

 Прочее 
Гоми (от  — не путать с ):
 Одно из названий растения могар ().
 Грузинская каша из кукурузной муки, аналог мамалыги.

 См. также 
 Гоми ода — отделённая от помещения для скота толстой стеной-перегородкой комната в армянских национальных жилищах.